Il campionato asiatico per club 2012 si è svolto dal 30 giugno all'8 luglio 2012 a Shanghai, in Cina. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Al-Arabi Sports Club.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finali 9º e 11º posto

Risultati

Finale 13º posto

Risultati

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2012
 2012